Millon est un nom propre qui peut désigner :
 un prénom masculin :
 Millon Wolde (1979-) athlète éthiopien, pratiquant le 5 000 mètres ;
 un patronyme :
 Arthur Millon (1852-1913), industriel français et Maire d'Evecquemont (78)
 Charles Millon (1945-), homme politique français ;
 Chantal Millon-Delsol (1947-), femme du précédent, philosophe, historienne et romancière française ;
 Claude Millon (1828-1887), homme politique français et député de la Meuse ;
 Eugène Millon (1812-1867), chimiste et pharmacien militaire français ;
 Henry Marie Joseph Frédéric Expedite Millon de Montherlant (1895-1972) romancier, essayiste, auteur dramatique et académicien français.
 Jacques Millon (1933-2005), clarinettiste basse français.
 Jérôme Millon, éditeur français.
 Le Père Millon une nouvelle écrite par Guy de Maupassant (1899).
 la réaction de Millon, en chimie analytique.
 Éditions Jérôme Millon, maison d'édition française créée en 1985 et domiciliée à Grenoble.

Homonymie de prénom